Lakeview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakeview Township (Minnesota)
 Lakeview Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Lake View Township